Niemcy:
 Lienen – gmina w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Steinfurt

Osoby:
 Ewald Lienen – niemiecki piłkarz